То́рба:
 Торба — мешок, сума; на Псковщине — толстая, неповоротливая <баба>.
 Торба — мешок с овсом, который привязывают к морде лошади.
 Торба ( «мешок») — жёсткий рюкзак или заплечная сумка без каких-либо отделений, раньше из бересты; имеет низ овальной формы.

Топоним 
 Торба — провинция государства Вануату.

Фамилия 
 Торба, Максим Осипович (1900—1958) — председатель колхоза «Возрождение», Герой Социалистического Труда.

См. также 
 Торба-на-Круче

Примечания